Jméno Inocenc nosilo třináct papežů římskokatolické církve. Původ je odvozen z latinského „Innocentius“, znamenající „nevinný“. 

papežové
sv. Inocenc I. – pontifik v letech 401–417
Inocenc II. – pontifik v letech 1130–1143
Inocenc III. – pontifik v letech 1198–1216
Inocenc IV. – pontifik v letech 1243–1254
bl. Inocenc V. – pontifik v letech 1276
Inocenc VI. – pontifik v letech 1352–1362
Inocenc VII. – pontifik v letech 1404–1406
Inocenc VIII. – pontifik v letech1484–1492
Inocenc IX. – pontifik v letech 1591
Inocenc X. – pontifik v letech 1644–1655
bl. Inocenc XI. – pontifik v letech 1676–1689
Inocenc XII. – pontifik v letech 1691–1700
Inocenc XIII. – pontifik v letech 1721–1724

vzdoropapež
Jméno Inocenc si zvolil také vzdoropapež:
Inocenc III. – vzdoropapež (1179–1180)

další osoby jménem
 Inocenc

Papežové podle jména